

Biologie
Snoeken (Esocidae), een familie van roofvissen uit de orde Esociformes
Snoek (Esox lucius), bepaalde vis uit de familie van snoeken

Personen
Aart Snoek, Nederlands politicus
Hans Snoek, Nederlands danseres
Jacques Snoek, Nederlands stemacteur
Jan Snoek, Nederlands Wielrenner
Paul Snoek, pseudoniem van de Belgische dichter, auteur en schilder Edmond André Coralie Schietekat

Overige
Snoek (bier), Belgisch biermerk
Bijnaam van het automodel Citroën ID/DS
Een snoek is in roeiterminologie het maken van een verkeerde beweging waardoor de riem in het water blijft hangen
 Uitgeverij Snoek

Zie ook
Snoeck
De familie Snoek, strip van Willy Vandersteen